«Книга о жестокости женщин» — студийный альбом группы «Рада и Терновник», изданный в 2001 году. В альбоме используются нестандартные инструменты, в том числе индийская гармоника, цимбалы, фисгармония. В двух композициях на фортепиано и гармонике играет барабанщик группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин.

Список композиций 
Все песни написаны Радой Анчевской.

Участники записи 
 Рада Анчевская — вокал
 Владимир Анчевский — гитара, клавишные (10)
 Гена Лаврентьев — скрипка, вокал, цимбалы, гармоника, табла, фисгармония (6)
 Андрей Панкратов — барабаны (4, 5)
 Александр Андрюшкин — фортепиано (9, 11), гармоника (11)
 Миша Трофименко — мандолина (1)
 Джон Кукарямба — перкуссия (4), губная гармоника (5), диджериду (5), вокал (8)
 Мила Кикина — бэк-вокал (4)
 Кирилл Паренчукки — табла (8)
 Борис Лабковский — бас-гитара (10)

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме на официальном сайте
 Тексты песен альбома на официальном сайте
 «Книга о жестокости женщин» на сайте Discogs.com 
 «Книга о жестокости женщин» на сервисе «Яндекс.музыка» 

Альбомы группы «Рада и Терновник»